Porin har flere betydninger:

 Porin (protein) - en membran kanalprotein.
 Porin (opera) - en kroatisk opera, først opført i 1897.
 Porin (musikpris) - kroatisk national musikpris, først givet i 1994 og navngivet efter operaen.
 Porin - er det finske ord for det svenske ord "Björneborgs". Den finske by Pori kaldes på svensk for Björneborg.